Koblicy ist der sorbische Name folgender Orte:
 Coblenz, Gemeinde Göda, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Coblenz (Göda)
 Koblenz, Gemeinde Lohsa, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Koblenz (Lohsa)